Петра Квитова во второй раз в карьере выиграла, но впервые с 2011 года, выиграла местное соревнование.

Прошлогодняя чемпионка — Мария Шарапова — защищала свой титул, но уступила в полуфинале.

Посев 

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Симона Халеп (Первый раунд)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Петра Квитова (Титул)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Эжени Бушар (Первый раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Екатерина Макарова (Первый раунд)

<li>  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
<li>  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)
<li>  Андреа Петкович (Второй раунд, отказ)
<li>  Анжелика Кербер (Первый раунд)
<li>  Луция Шафаржова (Четвертьфинал)
<li>  Каролина Плишкова (Второй раунд)
<li>  Сара Эррани (Второй раунд)
<li>  Винус Уильямс (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Mutua Madrid Open 2015